Weitenhagen ist der Name folgender Orte:

 Weitenhagen (bei Greifswald), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Weitenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Weitenhagen, Dorf im Kreis Naugard, Pommern, seit 1945: Grzęzno, Gmina Dobra, Powiat Łobeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Weitenhagen, Dorf im Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Wytowno, Gmina Ustka, Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, Polen